Altweg steht für:
 Altstraße, eine historische Fernroute

Orte:
 Altweg (Baierbach), Ortsteil der Gemeinde Baierbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Altweg (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Altweg (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Altweg (Isny im Allgäu), Ortsteil der Stadt Isny im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Altweg (Unterwössen), Ortsteil der Gemeinde Unterwössen, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Altwegg